Muntplein (Amsterdam)
Sophiaplein (Haarlem)